Liri steht für:

 Liri (Fluss), Fluss in Italien, mündet in den Garigliano
 Liri (Vorname), albanischer weiblicher Vorname

LIRI steht für:
 Flughafen Salerno (ICAO-Code), Flughafen in Kampanien, Italien

Abkürzung